Шёффель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шёффель, Йозеф (1832—1910) — австрийский журналист, политик и защитник природы.
  (род. 1977) — немецкий политик.

См. также 
 
 Шуфельдт